Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a tollaslabda férfi páros versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 28. és augusztus 4. között rendezték a Mar Bella Pavillionban.

Eseménynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Források 

Tollaslabda az 1992. évi nyári olimpiai játékokon